Iisakinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iisakinsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Iisakinsaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar